

Sigle 
 Be back later – "tornerò più tardi", in uso nelle chat
 British Basketball League – lega professionistica di pallacanestro britannica
 Baltimore Biological Laboratories – Storici laboratori microbiologici di Baltimora

Codici 
 BBL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Babol Sar (Iran)
 bbl – codice ISO 639-3 della lingua bats

Altro 
 bbl – simbolo del barile